Die Basketball-Asienmeisterschaft 1969 (offiziell: FIBA Asia Championship for Men 1969) war die 5. Auflage dieses Turniers und fand vom 18. November bis 29. November 1969 in Bangkok, Thailand statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert. An diesem Turnier nahmen 9 Mannschaften teil. Der Sieger qualifizierte sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1970.

Ergebnisse

Endstände 

Die Mannschaft von Südkorea qualifizierte sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1970.

Weblinks 
 Daten auf archiv.fiba.com (englisch)

1969
Basketballveranstaltung 1969
Asienmeisterschaft 1969
Sportveranstaltung in Bangkok